Příjmení Hanley nese více různých osobností:

 Grant Hanley (* 1991) – skotský fotbalista
 Chris Hanley (* 19??) – americký filmový producent
 Paul Hanley (* 1977) – australský profesionální tenista